Okręty US Navy o nazwie USS  "Thatcher", pochodzącej od admirała Henry`ego K. Thatchera (oficera z czasów wojny secesyjnej):
Pierwszy "Thatcher" (DD-162) był niszczycielem typu Wickes zwodowanym w 1918. Został przekazany Kanadzie w 1940 i przyjęty do służby jako HMCS "Niagara" (I57). Został wycofany ze służby w 1945 i złomowany w 1946.
Drugi "Thatcher" (DD-514) był niszczycielem typu Fletcher zwodowanym w 1942 i skreślonym z listy floty w 1945.
Thatcher